Le terme baguenaude peut désigner :
 Le fruit du baguenaudier
 Une ancienne pièce de poésie française, faite en dépit des règles et du bon sens